Comeback Kid – gruppo musicale hardcore punk canadese
Comeback Kid – singolo degli Sleigh Bells del 2012
Comeback Kid – singolo dei The Band Perry del 2016
Comeback Kid – singolo dei Kasabian del 2017
The Comeback Kid – film per la televisione del 1980 diretto da Peter Levin